Stanley River ist der Name folgender Flüsse:

 Stanley River (Brisbane River), Nebenfluss des Brisbane River in Queensland, Australien
 Stanley River (Pieman River), Nebenfluss des Pieman Rivers in Tasmanien, Australien
 Stanley River (Waiau Uwha River), Fluss in der Region Canterbury, Neuseeland
 Stanley River (Waingaro River), Fluss in der Region Tasman, Neuseeland